Arora peut désigner :

 un peuple indien du Penjab
 Arora, un navigateur web
 un patronyme indien porté notamment par : 
 Sanjeev Arora, chercheur en informatique théorique
 Amrita Arora, une actrice indienne
 Malaika Arora Khan, une actrice, mannequin et présentatrice de télévision de Bollywood (sœur de Amrita Arora)
 Nikesh Arora, responsable entre autres chez SoftBank Corp et Google.
 Rajesh Khanna, né Jatin Arora, acteur, producteur de film et homme politique indien

Homonymie de patronyme
Patronyme indien